Kolonia Rybacka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo
 Kolonia Rybacka – osiedle w Gdyni, w dzielnicy Babie Doły